Morgans peut désigner :
 Morgans, habitants légendaires de la région Bretagne ;
 Kenny Morgans (1939-2012),  footballeur gallois.

Voir aussi